XPU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di West Kuparuk (Stati Uniti)
 xpu – codice ISO 639-3 della lingua punica